Saint-Martin-du-Bois kan syfta på:
 Saint-Martin-du-Bois, Gironde
 Saint-Martin-du-Bois, Maine-et-Loire